

Persone 
Lederer:
Hugo Lederer
Joseph Lederer
Reazione di Lederer-Manasse